Brookland (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Brookland (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent

Zie ook:
 Broekland (doorverwijspagina)
 Brooklands (doorverwijspagina)